Het tennistoernooi Australian Open werd in 2005 bij de vrouwen voor de 79e keer gehouden. De als zevende geplaatste Amerikaanse Serena Williams won het toernooi voor de tweede keer door in de finale haar als eerste geplaatste landgenote Lindsay Davenport met 2-6, 6-3 en 6-0 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2005